Guarijío (volk), een volk in Mexico
 Guarijío (taal), de taal van dat volk